Gloria hace referencia a varios artículos:

Antroponimia 

 Gloria (nombre), nombre propio femenino.

Ciencia 

 GLORIA (proyecto de investigación)
 GLORIA (proyecto astronómico) - GLObal Robotic telescope Intelligent Array

Literatura 

 Gloria (novela) (1876-1877), novela de Benito Pérez Galdós.

Cine y televisión 

 Gloria (película de 1916), dirigida por Laurids Skands;
 Gloria (película de 1928), dirigida por Adolfo Aznar;
 Gloria (película de 1931), dirigida por Hans Behrendt;
 Gloria (película de 1977), dirigida por Claude Autant-Lara;
 Gloria (película de 1980), dirigida por John Cassavetes;
 Glory (película de 1989), dirigida por Edward Zwick;
 Gloria (película de 1999), dirigida por Sidney Lumet;
 Glória (película de 1999), dirigida por Manuela Viegas;
 Gloria (película de 2000), dirigida por Hanro Smitsman;
 Gloria (película de 2013), dirigida por Sebastián Lelio.
 Gloria (película de 2014), dirigida por Christian Keller.
 Glória (serie portuguesa de 2021), dirigida por Pedro Lopes. Disponible en Netflix.

Música 

 «Gloria (cantante)», cantante española, nombre artístico de Gloria Tomás Canals (1952);
 «Gloria (canción de Them)» (1964), canción compuesta por el músico y cantante Van Morrison;
 «Gloria (álbum de Umberto Tozzi)» (1979);
 «Gloria (canción de Umberto Tozzi)» (1979);
 «Gloria (versión de Laura Branigan)» (1982), versión (en inglés) de Laura Branigan;
 «Gloria (canción de U2)» (1981);
 «Gloria (álbum de Gloria Trevi)» (2011);

Música clásica

Gloria in excelsis, el himno cristiano, también conocida como la Gran Doxología en la Iglesia Ortodoxa Oriental;
Gloria (Cilea),  ópera trágica de Francesco Cilea; 
Gloria (Vivaldi), una obra musical de Antonio Vivaldi;
Gloria (Poulenc), una composición escrita en 1959 por Francis Poulenc;
Gloria (Handel), una composición de George Frederick Handel;
Gloria (Jenkins), una composición de Karl Jenkins;
Gloria Patri, doxología común, relativamente breve;

Religión 

 Gloria (religión), concepto del más allá, morada de los dioses, ángeles y almas humanas;

En particular, en el cristianismo:
 Gloria Patri, oración cristiana de contenido trinitario;
 Gloria in excelsis, oración y cántico cristiano propio de la misa dominical y de Pascua;

Pintura

La Gloria (Tiziano) (1551-1554), óleo sobre lienzo de Tiziano.
La Gloria o La adoración del nombre de Dios, pintura al fresco de Francisco de Goya (1772).

Además 

 Gloria (construcción), sistema de calefacción por el suelo ideado por los romanos de uso extendido en Castilla;
 Gloria (fenómeno óptico), efecto atmosférico que produce una aureola coloreada;
 Huracán Gloria, golpeó Estados Unidos en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1985;
 Leche Gloria, empresa peruana de producción de leche.